Sylva – powieść autorstwa Vercorsa

Miejscowości w USA:
 Sylva – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Jackson
Gminy w USA:
 Sylva (ang. Sylva Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Jackson